Az Idrettslaget Sandviken sportklub női labdarúgó szakosztályát 1945-ben hozták létre Bergenben. A norvég Toppserien tagja.

Klubtörténet

Eredmények 
 Norvég bajnok (1): 2021

 Norvég kupagyőztes (1): 1995

Játékoskeret 
2020. április 26-tól

A klub híres játékosai

Jegyzetek

Források 
 

Norvég női labdarúgócsapatok
1945-ben alapított labdarúgócsapatok